Alan Franco (né en 1996), footballeur argentin
Alan Franco (né en 1998), footballeur équatorien